Het judotoernooi in de klasse tot 81 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2008 vond plaats op dinsdag 12 augustus 2008. Regerend olympisch kampioene was Ilias Iliadis uit Griekenland, die na zijn gouden medaille uit 2004 was overgestapt naar een zwaardere gewichtsklasse. In 2008 was het goud voor de Duitser Ole Bischof. In totaal kwamen 35 judoka's uit 35 landen uit in de half-middengewichtklasse.

Toernooischema

Laatste 4

Eindrangschikking 

Mannen 81